Borys Nebijeridze (ur. 16 lipca 1942 w Tbilisi, zm. 4 lutego 2008 w Kijowie) – radziecki i ukraiński reżyser, scenarzysta i aktor pochodzenia gruzińskiego.

W 1967 ukończył politechnikę w Tbilisi, w 1974 reżyserię w kijowskim Instytucie Sztuki Teatralnej im. Iwana Karpenka-Karoho.

Od 2004 produkował seriale telewizyjne dla rosyjskich stacji telewizyjnych.

Filmografia

Scenograf 
 1991 Вбивство в Саншайн-Менор
 1994 Людина з команди «Альфа»
 1999 Сьома каблучка чаклунки

Aktor 
 1985 Вантаж без маркування
 1992 Серця трьох

Reżyser 
 1981 Осіння дорога до матері
 1986 Червоні черевички
 1987 Дискжокей
 1989 Гори димлять
 1989 Іванко і цар-поганець
 1990 Фуфель
 1991 Вбивство в Саншайн-Менор
 1992 Фатальні діаманти
 1994 Людина з команди «Альфа»
 1994 Веселенька поїдка
 1995-2003 Roksolana Роксолана: I. Настуня
 1998-2003 Roksolana Роксолана: II. Улюблена дружина халіфа.
 1999 Сьома каблучка чаклунки
 2005 Золоті хлопці
 2006 Кривавий друг

Bibliografia 
 

Radzieccy reżyserzy filmowi
Ukraińscy reżyserzy filmowi
Urodzeni w 1942
Zmarli w 2008
Ludzie urodzeni w Tbilisi